Kielosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

2. Kielosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,19, long 30,03), 
3. Kielosaari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
4. Kielosaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
5. Kielosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,69, long 27,34), 
6. Kielosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,67, long 29,56), 
7. Kielosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 28,93), 
8. Kielosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,94, long 28,81), 
9. Kielosaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
10. Kielosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,58), 
11. Kielosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,32, long 29,84), 
12. Kielosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,37, long 29,97), 
13. Kielosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,90, long 27,10), 
14. Kielosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar